Bob Wilkie – attore e stuntman statunitense
 David Wilkie – ex nuotatore britannico
 David Wilkie – pittore scozzese
 Wendell Wilkie – politico statunitense